Die Austrian Darts Open war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 10. bis zum 12. Juni 2016 nach einjähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das fünfte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war das Multiversum in Schwechat in Österreich.

Der amtierende Titelverteidiger Vincent van der Voort wurde von Phil Taylor abgelöst, der durch einen 6:4 legs-Finalsieg gegen Michael Smith das Turnier gewann.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die Austrian Darts Open 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 13. Mai 2016, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Coventry am 20. Mai 2016
 die acht Sieger vom European Qualifier am 1. Juni 2016
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 9. Juni 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Dave Chisnall
  Kim Huybrechts
  Ian White
  Benito van de Pas
  Jelle Klaasen
  Mensur Suljović
  Terry Jenkins
  Robert Thornton
  Phil Taylor
  Stephen Bunting
  Simon Whitlock
  Alan Norris
  Gerwyn Price

UK Qualifier
  Steve West
  Mervyn King
  Justin Pipe
  Brendan Dolan
  Chris Dobey
  Wayne Jones
  Josh Payne
  Steve Beaton
  James Richardson
  Jonny Clayton
  Kyle Anderson
  Jamie Caven
  Nigel Heydon
  Steve McNally
  Darron Brown
  Mark Frost
  Wes Newton
  Simon Stevenson
  James Wilson
  Ross Smith

European Qualifier
  Ron Meulenkamp
  Jermaine Wattimena
  Jeffrey de Graaf
  Vincent van der Voort
  Mike Zuydwijk
  Dimitri Van den Bergh
  Christian Kist
  Jeffrey de Zwaan

Lokale Qualifikanten
  Nico Mandl
  Zoran Lerchbacher
  Rowby-John Rodriguez
  Roxy-James Rodriguez

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 10. Juni 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 11. Juni 2016, die restliche Endrunde am 12. Juni 2016 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016
Sportveranstaltung in Schwechat